Klöckner ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Klöckner (1874–1957), deutscher Architekt, siehe Helbig & Klöckner 
 Anja Klöckner (* 1968), deutsche Klassische Archäologin
 Bernd W. Klöckner (* 1966), deutscher Betriebswirt und Autor
 Carolin Klöckner (* 1995), deutsche Weinkönigin 2018/2019

 Erich Klöckner (1913–2003), deutscher Versuchs- und Erprobungspilot
 Florian Klöckner (1868–1947), deutscher Großindustrieller und Politiker (Zentrum)
 Gunhild Klöckner (1934–2020), deutsche Lehrerin
 Julia Klöckner (* 1972), deutsche Politikerin (CDU)

 Kristof Klöckner (* 1956), deutscher Informatiker
 Marcus B. Klöckner, deutscher Journalist und Medienwissenschaftler
 Michael Klöckner (* 1955), deutscher Politiker und Journalist
 Peter Klöckner (1863–1940), deutscher Unternehmer und Manager
 Sigfrid Klöckner OFM (1929–2017), deutscher Theologe und Ordenspriester
 Stefan Klöckner (* 1958), deutscher Theologe und Musikwissenschaftler
 Theo Klöckner (* 1934), deutscher Fußballspieler
 Ullrich Wilhelm Klöckner (* 1957), deutscher Diplomat und Botschafter
 Uwe Klöckner-Draga (* 1963), deutscher Autor, Theaterregisseur und Schauspieler
 Wolfgang Klöckner (1947–2015), deutscher Fußballspieler

Klöckner als Namensbestandteil folgender Unternehmen:
 Klöckner-Moeller, früherer Name der deutschen Tochter des US-Konzerns Eaton Industries
 Klöckner & Co, Duisburger Stahl- und Metallhändler
 Klöckner-Humboldt-Deutz, früherer Name der Deutz AG
 Salzgitter Klöckner-Werke, deutscher Verpackungsmaschinenhersteller

Siehe auch:
 Glöckner (Begriffsklärung)
 Klockner